Francisco II de Sajonia-Lauenburgo (Ratzeburgo, 10 de agosto de 1547 - Lauenburgo, 2 de julio de 1619) fue el tercer hijo de Francisco I de Sajonia-Lauenburgo y Sibila de Sajonia-Friburgo (Friburgo, 2 de mayo de 1515 - Buxtehude, 18 de julio de 1592), hija del duque Enrique IV el Piadoso de Sajonia. Desde 1581 en adelante gobernó Sajonia-Lauenburgo como duque.

Biografía
Como el tercer hijo y con la primogenitura establecida en Sajonia-Lauenburgo, Francisco II hizo una carrera militar en el servicio imperial. En 1571 su muy endeudado padre, Francisco I, dimitió en favor del mayor de sus hijos supervivientes, Magnus II, que prometió redimir las heredades ducales empeñadas mediante los fondos que había obtenido como comandante militar sueco y por su matrimonio con una princesa sueca. Sin embargo, Magnus no redimió los territorios dados en prenda e incluso enajenó más posesiones ducales, lo que encendió el conflicto entre Magnus por un lado y su padre y sus hermanos Francisco y Mauricio por otro, así como los estados del ducado. La oposición a Magnus fue también motivada por un temperamento violento, inclinado a la bebida.

En octubre de 1573 Francisco I depuso a Magnus y volvió a ascender al trono ducal. Al año siguiente, Magnus alquiló, entre otros, a tropas holandesas para que conquistaran Sajonia-Lauenburgo por la fuerza. Invadió y saqueó Ratzeburgo a principios de octubre pero se retiró cuando su hermano Francisco (II), un experimentado comandante militar, y el duque Adolfo de Holstein-Gottorp, Coronel del círculo (Kreisobrist) del Círculo de la Baja Sajonia, llegaron con tropas. A cambio, Sajonia-Lauenburgo tuvo que ceder el bailío de Steinhorst a Holstein-Gottorp en 1575.

Francisco II de nuevo ayudó a su padre a frustrar el segundo intento de Magnus de derrocar a su padre en 1578. Francisco I entonces convirtió a Francisco II en su vicerregente, gobernando de hecho al ducado. 

En 1581 —poco antes de morir y después de consultar con su hijo, el príncipe arzobispo Enrique de Bremen y el emperador Rodolfo II, pero no negoció con sus otros hijos Magnus y Mauricio— Francisco I hizo de su tercer hijo Francisco II, a quien consideraba el más capaz, su único sucesor, violando las reglas de primogenitura.

Esto dificultó las ya de por sí difíciles relaciones con los estados del ducado, que combatieron la práctica ducal de incrementar el endeudamiento. Francisco sólo ofició como administrador de Sajonia-Lauenburgo. Magnus apeló a Rodolfo II, quien en 1585 finalmente decidió en favor de Francisco II, conforme se acordó con Francisco I en 1581. Francisco II, que mientras tanto había ganado el favor de su hermano Mauricio, compartiendo el reino con ellos, engañó a Magnus para que cayera en una trampa y lo capturó a finales de 1585. Francisco y Mauricio mantuvieron a su hermano encarcelado durante el resto de su vida, en su mayor parte en el castillo de Ratzeburgo, donde murió en 1603.

La violación de la primogenitura hizo que se pusiera en duda su legitimidad como próximo duque. Esto obligó a Francisco II a negociar, lo que terminó el 16 de diciembre de 1585 con la ley constitucional de la "Unión eterna" (en alemán, Ewige Union), el establecimiento de los representantes de las ciudades y la nobleza de Sajonia-Lauenburgo, Lauenburgo del Elba y Ratzeburgo, como los estados del ducado; una institución permanente con una voz decisiva en asuntos del gobierno. A su regreso los estados aceptaron a Francisco II como legítimo y prestó homenaje como duque en 1586.

 Las relaciones entre los estados y el duque mejoraron desde que Francisco II redimió tierras empeñadas con dinero que había ganado actuando como comandante imperial. Ya a principios en 1585, después de consultas con su hermano el príncipe-arzobispo Enrique, Francisco II decretó una constitución (Kirchenordnung) para la iglesia luterana de Sajonia-Lauenburgo.

En 1592 Francisco II entregó a su segunda mujer, María de Brunswick-Luneburgo, un estado feudal cerca de Schulendorf. Empezando en 1608 Francisco convirtió la casa existente en un castillo con un gran jardín, llamado Franzgarten o Franzhof, en el final el nombre que prevaleció fue Franzhagen. Hasta su muerte, Francisco II usó el castillo, que su viuda María entonces usó hasta que ella murió en 1626.

En 1608 Francisco II adquirió el derecho real de acuñar moneda para Sajonia-Lauenburgo. Después de que Mauricio muriese en 1612, Francisco se convirtió en el único duque gobernante. En 1616 el castillo residencial ducal en Lauenburgo del Elba, comenzó en 1180-1182 por el duque Bernardo I, ardió. Francisco entonces también usó otra residencia en Neuhaus. Francisco murió en 1619 y fue enterrado en la cripta de la familia ducal en la iglesia de Santa María Magdalena en Lauenburgo del Elba, su viuda María, murió en 1626, fue enterrada a su lado.

Matrimonio y descendencia
Francisco II se casó dos veces, el 26 de diciembre de 1574 en Wolgast Margarita de Pomerania-Wolgast (19 de marzo de 1553 - 7 de agosto de 1581), hija de Felipe I, duque de Pomerania-Wolgast. Sus hijos fueron los siguientes:
 María (18 de febrero de 1576 - 13 de marzo de 1625, Schwarzenbek)
 Augusto (Ratzeburgo, 17 de febrero de 1577 - 18 de enero de 1656, Lauenburgo del Elba), duque de Sajonia-Lauenburgo entre 1619-1656
 Felipe (Ratzeburgo, 17 de agosto de 1578 - 18 de abril de 1605, Lauenburgo del Elba)
 Catalina Úrsula (Ratzeburgo, 18 de abril de 1580 - 18 de abrilo de 1611)

El 10 de noviembre de 1582 Francisco II se casó en Wolfenbüttel con su segunda esposa, María de Brunswick-Luneburgo (Schladen, 13 de enero de 1566 - Lauenburgo del Elba, 13 de agosto de 1626), hija del duque Julio, duque de Brunswick-Luneburgo, haciendo de ella su nueva consorte. María y Francisco tuvieron 14 hijos, de los cuales 12 alcanzaron la edad adulta:
 Francisco Julio (13 de septiembre de 1584 - 8 de octubre de 1634, Viena), ∞ el 14 de mayo de 1620 con Inés de Württemberg (Stuttgart, 7 de mayo de 1592 - 25 de noviembre de 1629), hija del duque Federico I
 Julio Enrique (Wolfenbüttel, 9 de abril de 1586 - 20 de noviembre de 1665, Praga), duque de Sajonia-Lauenburgo entre 1656 y 1665
 Ernesto Luis (7 de junio de 1587 - 15 de julio de 1620, Aschau)
 Hedwiga Sibila (15 de octubre de 1588 - 4 de junio de 1635)
 Juliana (26 de diciembre de 1589 - 1 de diciembre de 1630, Norburg), ∞ el 1 de agosto de 1627 con Federico de Schleswig-Holstein-Nordborg (26 de octubre de 1581 - 22 de julio de 1658), hijo de Juan II, duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg
 Joaquín Segismundo (31 de mayo de 1593 - 10 de abril de 1629)
 Francisco Carlos (2 de mayo de 1594 - 30 de noviembre de 1660, Neuhaus), ∞ en Barth el 19 de septiembre de 1628 (1) Inés de Brandeburgo (Berlín, 27 de julio de 1584 - 16 de marzo de 1629, Neuhaus), hija del elector Juan Jorge; ∞ en Odemburgo el 27 de agosto de 1639 (2) Catalina de Brandeburgo (Königsberg, 28 de mayo de 1602 - 9 de febrero de 1649, Schöningen), hija del elector Juan Segismundo
 Rodolfo Maximiliano (18 de junio de 1596 - 1 de octubre de 1647, Lübeck); ∞ Ana Catalina de Dulcina
 Hedwiga María  (7 de agosto de 1597 - 29 de agosto de 1644), ∞ en 1636 Aníbal Gonzaga, príncipe de Bozzolo (1602 - 2 de agosto de 1668)
 Francisco Alberto (31 de octubre de 1598 - 10 de junio de 1642, Schweidnitz); ∞ el 21 de febrero de 1640 en Güstrow con Cristina Margarita de Mecklemburgo-Güstrow (Güstrow, 31 de marzo de 1615 - Wolfenbüttel, 6 de agosto de 1666), hija de Juan Alberto II, duque de Mecklemburgo-Güstrow
 Sofía Hedwiga (Lauenburgo del Elba, 24 de mayo de 1601 - Glücksburg, 21 de febrero de 1660); ∞ el 23 de mayo de 1624 en Neuhaus con Felipe de Schleswig-Holstein-Glücksburg (15 de marzo de 1584 - 27 de septiembre de 1663), hijo de Juan II, duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg
 Francisco Enrique (9 de abril de 1604 - 26 de noviembre de 1658), ∞ el 13 de diciembre de 1637 en Treptow an der Rega con la condesa María Juliana de Nassau-Siegen (Siegen, 14 de agosto de 1612 - Castillo de Franzhagen cerca de Schulendorf, 21 de enero de 1665) hija de Juan VII, conde de Nassau abuelo del duque Luis Carlos

Ancestros

Notas

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XVI (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XVII (Casa de Ascania)
Nacidos en Ratzeburgo